Mirosław Minkina, profesor
 Mirosław Minkina (ur. 1965), działacz sportowy